Le Vélo Club de Vaulx-en-Velin (Vaulx-en-Velin) est une équipe cycliste française évoluant en Division nationale 1. Le club a été fondé en 1973.

Histoire de l'équipe 
Le club est créé en 1973 sous le nom de Vulco-Vélo Club de Vaulx-en-Velin (Vulco-VC Vaulx-en-Velin) qu'il garde jusqu'en 1982 inclus puis de 1983 à 2009 il se nomme Vélo Club de Lyon-Vaulx-en-Velin (VC Lyon-Vaulx-en-Velin) avant de reprendre son nom initial de Vulco-Vélo Club de Vaulx-en-Velin (Vulco-VC Vaulx-en-Velin) depuis 2010. En 2018, Matériel-velo.com devient le partenaire principal du Vélo Club et la structure prend ainsi le nom de : Team Matériel-velo.com-VC Vaulx-en-Velin. 
Un partenariat naming qui prend fin en 2022 et l'équipe retrouve un nom simple : Vélo Club de Vaulx-en-Velin.

Championnats nationaux 
  Championnats de Lettonie sur route : 1
 Course en ligne : 2011 (Mārtiņš Trautmanis)

Vulco-VC Vaulx-en-Velin en 2016

Effectif

Victoires 

|-
|}

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

|-
|26/06/2011 || Championnat de Lettonie sur route ||  || 09 CN ||  Mārtiņš Trautmanis
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Sur route
Aucune victoire UCI.

En cyclo-cross

|-
|02/01/2013 || Cyclo-cross International Rennaz, Rennaz ||  || 03 C2 ||  Clément Venturini
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Anciens coureurs 
  Gilles Bouvard
  Vincent Cali
  Stéphane Goubert
  Christophe Oriol
  Guillaume Auger
  Frédéric Bessy
  Cyril Dessel
  Jérôme Neuville
  Stéphane Augé
  László Bodrogi
  Frédéric Finot
  Christophe Edaleine
  Samuel Dumoulin
  Mickaël Buffaz
  Jérôme Coppel
  Rémi Cusin
  Nicolas Baldo
  Florent Barle
  Paweł Cieślik
  Jean-Lou Paiani
  Geoffrey Soupe
  Frédéric Brun
  Geoffrey Bouchard
  Clément Venturini
  Dorian Godon
  Jérémy Bescond

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Vulco-Vélo Club de Vaulx-en-Velin
Cyclisme dans le Rhône
Club sportif fondé en 1973
Vaulx-en-Velin